Mitraglia – nome generico per qualunque tipo di arma automatica, generalmente la mitragliatrice
 Mitraglia – antico tipo di munizione, con cui si caricavano talora i cannoni all'epoca della guerra con la polvere da sparo